Ходаковський Олександр

Відомі представники 

 Ходаковський Олександр Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ходаковський Олександр Володимирович ( 1954) — український педагог, композитор, винахідник музичного інструмента, заслужений діяч мистецтв України.
 Ходаковський Олександр Сергійович ( 1972) — український колабораціоніст з Росією, голова «служби безпеки» так званої «ДНР» (2014).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок